Агнешка Радванська була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її перемогла Лі На у чвертьфіналі.

Вікторія Азаренко виграла титул, у фіналі перемігши Марія Шарапова з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні гравчині 

Четверо півфіналісток турніру в Ухані вийшли без боротьби в друге коло:
  Анджелік Кербер
  Надія Петрова
  Агнешка Радванська
  Саманта Стосур

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= В Азаренко
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А Корне
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= С Лісіцкі
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=2

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= М Бартель
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= О Весніна
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Т Пашек
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3=78
| RD1-seed08=LL
| RD1-team08= О Говорцова
| RD1-score08-1=5
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=66

| RD1-seed09=11
| RD1-team09= А Іванович
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= К Макгейл
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= В Лепченко
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Ц Піронкова
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Р Опранді
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= У Радванська
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= К Джорджі
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= С Еррані
| RD1-score16-1=4r
| RD1-score16-2=
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= В Азаренко
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= С Лісіцкі
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= О Весніна
| RD2-score03-1=77
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= Т Пашек
| RD2-score04-1=65
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=11
| RD2-team05= А Іванович
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=1

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Р Опранді
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=Q
| RD2-team08= К Джорджі
| RD2-score08-1=5
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01={{nowrap| В Азаренко}}
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= О Весніна
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=11
| RD3-team03= А Іванович
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Р Опранді| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=6| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3=

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Є Янкович| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=6| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= М Мікулеску
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=9
| RD2-team05= М Бартолі| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= А Моріта
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Ю Гергес| RD2-score07-1=77| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=7| RD2-seed08=8
| RD2-team08= С Стосур
| RD2-score08-1=62
| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3=5

| RD3-seed01= 
| RD3-team01=| RD3-score01-1=7| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Є Янкович
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=9
| RD3-team03= М Бартолі| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=77| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Ю Гергес
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=62
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=0
| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=4
| RD4-seed02=9
| RD4-team02= М Бартолі| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3=6}}

 Нижня половина 

 Секція 3 

 Секція 4 

 Кваліфікація 

 Сіяні гравчині 

 Кваліфікувалися 

 Щасливі лузери 
  Ольга Говорцова'''

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

China Open, одиночний розряд
China Open (теніс) 2012